Martouni peut désigner :
 Martouni, une ville du marz de Gegharkunik en Arménie ;
 Martouni, une communauté rurale du marz de Gegharkunik en Arménie ;
 Martouni, une des régions du Haut-Karabagh ;
 Martouni, la capitale de la région précédente.